Varjão può riferirsi a diversi toponimi del Brasile:

 Varjão (Goiás), comune brasiliano
 Varjão (Distretto Federale), regione amministrativa brasiliana